Le tournoi de tennis de Berlin est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute du 13 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Schultze.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Berlin

Navigation 

Berlin
Sport en Allemagne en 1964
Tennis en mai 1964